Клеге́, Клеґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 130 км на захід від Ренна, 55 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3361,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Клеге на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клеге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан